Finlands åttonde riksdagsval hölls 1-2 oktober 1917. Rysslands provisoriska regering hade gett order om nyval efter att 1916 års riksdag hade godkänt maktlagen.

Resultat 

Kommentar: Finska partiet, Ungfinska partiet och Folkpartiet valsamverkade delvis, så separata exakta röstetal och procenttal kan inte anges. Tillsammans erhöll de  röster, det vill säga  % av rösterna.

Källor 

1917
Val 1917
1917 i Finland